Пйотр Красний (;  29 червня 1966, м. Щебрешин, нині Люблінське воєводство) — польський історик мистецтва. Випускник Ягайлонського університету.

Праці 
 Krasny P. Bernard Meretyn i problem rokoka w architekturze polskiej.
 Krasny P., Sito J. «Pan Piotr Polejowski snycyrz lwowski» i jego dzieła w kościele Franciszkanów w Przemyślu // Sztuka Kresów Wschodnich: materiały sesji naukowej. — Kraków, 2003. — T 5. — S. 175—202.
 Krasny P. Lwowskie środowisko artystyczne wobec idei symbiozy sztuk w wystroju i wyposażeniu wnętrz sakralnych (1730—1780) // Rocznik Historii Sztuki. — Warszawa, 2005. — № 30. — S. 170—175.
 Krasny P. Kilka uwag na marginesie książki Zbigniewa Hornunga o Janie de Wittem
 Krasny P. O problemach atrybucji architektury nowożytnej: Kościoły w Kołomyi, Busku, Brzozdowcach i Łopatynie a twórczość Bernarda Meretyna // Folia Historiae Artium. — 1994. — T 30. — S. 119—129.
 Krasny P. Renesansowy kościół w Dobromilu i jego związki z architektura mazowiecka // Biuletyn Historii Sztuki. — 1995 (LVII). — № 3—4). — S. 271—282.
 Krasny P. Kościół parafialny w Hodowicy // Sztuka Kresów Wschodnich: materiały sesji naukowej. — Kraków, 1994. — T. 1. — S. 39—61.
 Krasny P. Katedra unicka w Chełmie: O problemach badań nad architekturą sakralną kościoła greckokatolickiego w XVIII wieku
 Krasny P. Cerkwie neogotyckie: ostatni etap okcydentalizacji budownictwa ruskiego // Sztuka Kresów Wschodnich: materiały sesji naukowej. — Kraków, 1996. — T II. — S. 231—252.
 Krasny P. Katedra Św. Jura we Lwowie a tradycyjna architektura cerkiewna Rusi Czerwonej // Sztuka Kresów Wschodnich: materiały sesji naukowej. — Kraków, 2003. — T V. — S. 65—84.

Див. також 
 Красний

Джерела 
 Piotr Krasny. Spis publikacji.

Посилання 
 prof. dr hab. Piotr Krasny. 
 Світлини.

Польські історики
Уродженці Щебрешина
Випускники Ягеллонського університету
Доктори габілітовані